Emmet Township (Iowa)
Emmet Township (Illinois)